Дубенцовское сельское поселение — муниципальное образование в Волгодонском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Дубенцовская.

Административное устройство 
В состав Дубенцовского сельского поселения входят:
 станица Дубенцовская;
 хутор Морозов;
 хутор Пирожок.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Дубенцовское сельское поселение — Историческая справка

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Волгодонского района